Iberina är ett släkte av spindlar. Iberina ingår i familjen panflöjtsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Panflöjtsspindlar
Iberina